El nombre Iglesia ortodoxa griega puede designar a:

 Iglesia ortodoxa de Grecia, una de las quince iglesias autocéfalas de la Iglesia ortodoxa.
 Iglesias ortodoxas de cultura griega, un conjunto de varias iglesias autocéfalas que forman parte de la Iglesia ortodoxa y que usan la lengua griega como lengua litúrgica.

Enlaces externos